Thomas Hallam est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1735), acteur britannique
 (1881-1958), joueur anglais de cricket

Voir aussi

Hallam, Thomas